Rezultati Prvenstva Avstralije 1957 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ashley Cooper je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Lew Hoad (polfinale)
  Ashley Cooper (prvak)
  Neale Fraser (finale)
  Mal Anderson (polfinale)
  Nicola Pietrangeli (četrtfinale)
  Mike Davies (drugi krog)
  Warren Woodcock (četrtfinale)
  Bob Howe (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1957